Publius Terentius Afer, een Romeins schrijver en dichter
Antonius Guilielmus Amo Afer, een 18e-eeuwse Ghanese docent wijsbegeerte
Afer (slak), een geslacht van slakken behorend tot de familie Buccinidae

Zie ook 
Africanus